Simon Mattsson, född 25 september 1993 i Ekerö, är en svensk före detta ishockeyspelare med Skå IK som moderklubb. Som junior spelade han även med Sunne IK och Leksands IF. Mattsson spelade även med Leksands A-lag i Hockeyallsvenskan och kvalet till SHL säsongen 2012/13. Därefter forsatten han spela i samma liga med IF Troja-Ljungby, Almtuna IS, Karlskrona HK, IK Oskarshamn och BIK Karlskoga. Efter att ha avslutat säsongen 2017/18 med Vålerenga IF i norska GET-ligaen återkom Mattsson till Sverige och Kallinge/Ronneby IF i Hockeyettan. Efter endast fyra matcher där gick han vidare till Nybro Vikings IF i samma serie. Säsongen 2019/20 spelade han för Gothiques d'Amiens i franska Ligue Magnus SV Kaltern i italienska IHL.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1993
Personer från Ekerö kommun
Levande personer
Män
Spelare i Almtuna IS
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i Borlänge HF
Spelare i Gothiques d'Amiens
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Leksands IF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Sunne IK
Spelare i SV Kaltern
Spelare i Vålerenga Ishockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare